Ретшаг () — город на севере Венгрии, в медье Ноград.

Население Ретшага по данным на 2001 год — 3049 человек.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии